Чемпионат мира по снукеру 1979 (, также известен как 1979 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 16 по 28 апреля 1979 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Терри Гриффитс. Гриффитс стал также всего лишь вторым игроком (и первым в истории чемпионата в Крусибле), которому удалось выиграть этот турнир, пройдя квалификацию.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: £ 35 500
 Победитель: £ 10 000 
 Финалист: £ 5 000    
 Третье место: £ 3 000   
 Четвёртое место: £ 2 000   
 Четвертьфиналисты: £ 1 250   
 1/8 финала: £ 1 000

Наивысший брейк 

 142 — Билл Вербенюк. Стоит также отметить, что в первом раунде 65-летний Фред Дэвис сделал сенчури-брейк.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1979 год в снукере